Triangulação
 Triangulação (Davidson)
 Triangulação de IP
 Triangulação geodésica
Triangulação (topologia)
Triangulação de Delaunay
Desambiguação